EJK peut désigner :
 Édouard J. Kloczko (1963-), un traducteur et auteur français ;
 Extrajudicial killing, l'exécution d'une personne par les autorités gouvernementales sans la sanction d'une procédure judiciaire.